Szarvak, 2013-ban bemutatott amerikai dráma-thriller, melyet Alexandre Aja rendezett 
Szarvak, Joe Hill regénye